Een alternatieve titel van de animatiefilm Quest for Camelot.
The Magic Sword (film), een fantasiefilm uit 1961.
Magic Sword (arcadespel), een arcadespel.